Coe's Eleven é um clube amador de futebol das Ilhas Cayman. Disputou a primeira divisão nacional na temporada 1970–71.

Clubes de futebol das Ilhas Cayman